Успе́нская Флори́щева пу́стынь — мужской монастырь Выксунской епархии Русской православной церкви, расположенный в посёлке Фролищи Володарского района Нижегородской области, на холме, именуемом Флорищевой красной горой, возле реки Лух. Основные постройки, включая собор, трапезную Троицкую церковь и отдельно стоящую колокольню, возведены на рубеже 1670-х и 1680-х гг.

История 
Монастырь основан в середине XVII века схимонахом Мефодием, но первым строителем был сподвижник его Иларион, впоследствии митрополит Суздальский и Юрьевский. Пятиглавый четырёхстолпный соборный храм Успения Божией Матери заложен в 1680 году и освящён 30 сентября следующего года митрополитом Смоленским Симоном в присутствии царя Фёдора Алексеевича. На рубеже XVIII века был построен сохранившийся настоятельский корпус.

К святыням обители до её закрытия в 1923 году принадлежали особо чтимые иконы Божией Матери: , Успения — копия Киево-Печерской, Цареградская — времён Илариона, Одигитрии, Троеручицы — дар патриарха Никона, копия Киккской. Находившиеся в соборе иконы — Успения, Вседержителя,  и другие — написаны знаменитым царским иконописцем XVII века Симоном Ушаковым. Ризница пополнялась вкладами царя Фёдора Алексеевича и его бояр. В библиотеке хранились ценные рукописи, старопечатные книги, грамоты и акты XVII и XVIII веков.

Пустынь имела больницу для братии, странноприимный дом. К ней был приписан Знаменский Красногривский монастырь в Гороховце, основанный в 1670 году.

В XVIII веке в монастыре нашёл приют князь Борис Алексеевич Голицын, сподвижник Петра I, казанский воевода, который принял постриг под именем Боголеп.

Обитель была закрыта 1 апреля 1923 года, а позже частично разрушена. Рядом с монастырём, под горой, до 1995 года располагался лесопромкомбинат Министерства обороны.

Современная жизнь обители 

20 апреля 2005 года Священный синод Русской православной церкви благословил преобразование прихода в честь Успения Божией Матери в посёлке Фролищи Володарского района Нижегородской области в Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь.

23 августа 2006 года в храме в честь Святой Живоначальной Троицы прошла первая божественная литургия архиерейским чином.
31 мая 2007 года архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил храм во имя Пресвятой Троицы. Ныне восстановлены: надвратная церковь Петра и Павла; тёплая церковь Троицы Живоначальной с примыкающей братской трапезной келией; 49-метровая колокольня со вновь отлитыми колоколами и часами-курантами; настоятельский корпус; казначейский корпус. Восстанавливается пятиглавый собор Успения Пресвятой Богородицы (установлены вновь изготовленные главы, отремонтированы фасад и кровля, идёт реставрация внутреннего убранства собора); рухлядного корпуса. Все остальные объекты монастыря покрыты кровлей и очищены от мусора в преддверии восстановления.

Летом 2008 года было проведено исследование фундамента Успенского собора, которое показало, что основание находится в хорошем состоянии. Было проведено укрепление фундамента, отремонтированы стены, своды и внутренние перегородки, сооружена кровля, утеплён пол и вставлены окна.

12 июля 2009 года архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил божественную литургию в Церкви Святой Троицы. Крестные ходы вокруг пустыни бывают 29 июня и 15 августа.

В августе 2009 года художники мастерской «Традиция» при нижегородском соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского завершили роспись алтаря храма в честь святых апостолов Петра и Павла. В качестве иконографических образцов художники выбрали работы византийских мастеров XII века.

14 декабря 2012 года епископ Выксунский и Павловский Варнава совершил Великое освящение надвратного храма в честь святых апостолов Петра и Павла и преподобного Ефрема Сирина.

Примечания

Литература 
 Георгиевский В. Т. Флорищева пустынь. Историко-археологическое описание с рисунками. — Вязники: Типо-лит. С. К. Матренинского, 1896. — 416 с.
 Шумилкин С. М. Архитектурный ансамбль монастыря Флорищева пустынь // Записки краеведов. очерки, статьи, воспоминания, документы, хроника. Сер. «Горьковская область». — Горький, 1985. — С. 223—232.
 Орлов С. А. Флорищева пустынь. — Нижний Новгород: Издательство Братства св. Александра Невского, 2002. — 319 с.
 Орлов С., свящ. Святитель Иларион Суздальский и его обитель на Красной Флорищевой горе. — , 2012. — 320 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88213-102-2
 Казарина Н. И. Печные изразцы Свято-Успенской Флорищевой пустыни в коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника // История Балахны и Балахнинского уезда с древности до начала XX века: к 88-летию Балахнинского музейного историко-художественного комплекса. Материалы первой научно-практической конференции. 2017. — С. 59-65.

Ссылки 

 Официальный сайт монастыря «Флорищева пустынь»
 Интервью наместника Варнавы программе Прямая речь
 Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь Раздел краеведческого сайта поселка Фролищи, посвященный Флорищевой пустыни.
 Интерактивная карта Свято-Успенского мужского монастыря Флорищева пустынь (Викимапия).

Володарский район (Нижегородская область)

Русская архитектура XVII века
Монастыри Успения Богородицы
Монастыри Нижегородской области